Валерий Михайлович Пономарёв (род. 16 ноября 1947) — советский и российский хоккеист и тренер. Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Родился в 1947 году, с детства жил в Челябинске. В юном возрасте увлёкся хоккеем. Занимался в спортивном клубе при Челябинском тракторном заводе.

Выступал за хоккейный клуб «Трактор» (Челябинск) в сезонах 1965/66—1979/80, был капитаном команды в сезонах—1975/76 и 1977/78, провёл 585 игр. Также выступал за хоккейный клуб «Рубин» (Тюмень) в сезоне 1980/81.

Был бронзовым призёром чемпионата СССР 1976/77, и финалистом Кубка СССР 1973 года.

Всего в чемпионатах страны провел свыше 590 игр, забросил 71 шайбу. Также выступал в Канаде и США: в составе команды «Трактор» и московского клуба «Спартак» зимой 1976/77 гг.

После окончания выступлений начал работать тренером. Окончил Челябинский государственный институт физической культуры и Высшую школу тренеров. Работал в ДЮСШ Трактор в 1983—1997 гг. Под руководством Пономарева команда челябинских хоккеистов стала серебряным призёром первенства СССР (1986), Спартакиады школьников РСФСР, Спартакиады народов РСФСР (1989), чемпионом первенства СССР (1987–89) и серебряным призёром первенства России (1996). Среди подопечных Пономарёва — Игорь Варицкий, Андрей Сапожников, Валерий Карпов, Олег Давыдов, Вячеслав Долишня, Денис Цыгуров, Эдуард Сидоров.

После несчастного случая и проблем со здоровьем был вынужден оставить тренерскую работу.

Примечания 

Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России